Деменово — название нескольких населённых пунктов:
 Деменово — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
 Деменово — деревня в Савинском районе Ивановской области.